John M. Snowden
 John Snowden (biskup)
 John Snowden (strzelec)